Magnus Eriksson, calciatore svesese
 Magnus Eriksson ovvero Magnus IV di Svezia, re di Svezia del XIV secolo